Shen steht für:
 Shen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Shen (Liaocheng) (), Kreis in der chinesischen Provinz Shandong unter der Verwaltung der Stadt Liaocheng
 Shen (Muschel) (), chinesische sagenhafte Riesenmuschel, die ein Wassermonster ist das Illusionen erzeugt
 Das Reich der Shen, Bruderschaft in Band 30 von Karl Mays Gesammelten Werken, siehe Und Friede auf Erden#Das Reich der Shen

Siehe auch:
 Shen Shu
 Schenn
 Zhen